Mont Edouka är ett berg i Ghana. Det ligger i den östra delen av landet,  km norr om huvudstaden Accra. Toppen på Mont Edouka är  meter över havet.

Terrängen runt Mont Edouka är huvudsakligen kuperad, men österut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Mont Edouka. Runt Mont Edouka är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. I omgivningarna runt Mont Edouka växer huvudsakligen savannskog. 

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är december, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Ghana
Berg i Ghana 500 meter över havet eller högre